La llista d'entrenadors del Reial Madrid Club de Futbol és llarga i està plena de figures importants del món del futbol. Molts d'ells han deixat la seva empremta en el club, guanyant títols i portant l'equip a la viure moments inoblidables. Altres han tingut una estada més curta, però han deixat una petjada indeleble en la història del club. Tot i les diferents etapes i èxits, tots ells han contribuït a fer del Reial Madrid un club important i respectat al món.

Fins a la temporada 2020-21. Només es compten els partits de Lliga.

Referències 

Llistes de biografies per activitat